Giovanni Battista Casella "de Annibale" (1623-1678) – scultore e stuccatore svizzero-italiano
 Giovanni Battista Casella "de Monora" (1620 ca. – 1679) – scultore e stuccatore svizzero-italiano